Kiez steht für:
 Kiez, abgegrenztes Wohngebiet in Berlin
 Kiez, Vergnügungsviertel in Hamburg-St. Pauli, insbesondere die Reeperbahn
 Kietz (Siedlung) oder Kiez, mittelalterliche Dienstsiedlung im Nordosten Deutschlands
 KiEZ, Kinder- und Jugenderholungszentren in Ostdeutschland

Siehe auch:
 Kietz
 Kitz
 Kiz

Abkürzung